Абель Саласар Гарсиа (; 24 сентября 1917, Мехико Мексика — 21 октября 1995, Куэрнавака, Морелос) — мексиканский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Родился 24 сентября 1917 года в Мехико в семье дона Гарсии и его супруги. Его брат Альфредо был известным в стране банкиром и политическим деятелем. В возрасте 24 года дебютировал в кино. Всего актёр снялся в 90 кинофильмах, 2 из которых — телесериалы «Путь к славе» и «Моя вторая мама». В качестве режиссёра-постановщика он поставил 14 кинофильмов, а как сценарист — написал два сценария и был продюсером 31-й картины. После исполнения роли Рафаэля в сериале Моя вторая мама, он заболел — у него стала прогрессировать болезнь Альцгеймера и он решил порвать с актёрской карьерой и уехать из Мехико, тем не менее он снялся в  одном фильме в 1993 году и после этого перестал работать в кино. Он поселился вместе с семьёй в Куэрнаваке. Там он и скончался 21 октября 1995 года от болезни Альцгеймера.

Личная жизнь 
Абель Саласар был женат три  раза — первый брак  с Алисией Гарденас сделал его дважды отцом. С ней он развёлся в 1950 году.  Затем были браки  с мексиканской актрисой Глорией Марин и  актрисой из Венесуэлы Росой Аренас. Два года  (1961 — 1963) он также состоял в отношениях с актрисой Ариадной Вельтер.

Фильмография

Актёр

Сериалы Televisa 
 1987 — Путь к славе — генерал Росарио Таламантес.
 1989 — Моя вторая мама — Рафаэль, любовник Долорес.

Фильмы эпохи «Золотого века мексиканского кинематографа» 
 1942 — Граф Монте-Кристо — Виконт Альбер де Морсер.
 1947 — Гарсия возвращается — Хосе Луис Гарсия.
 1947 — Трое из рода Гарсия — Хосе Луис Гарсия.
 1951 — Подруга моего мужа — Пако.
 1953 — Я, она и Люцифер — Хорхе.
 1955 — Койот — Койот.
 1956 — Правосудие Койота — Койот.
 1956 — Серенада Мексики
 1957 — Вампир — доктор Энрике (также продюсер)
 1959 — Тайна из могилы
 1959 — Человек и монстр — Рикардо Соито (также продюсер).

Фильмы последующих лет 
 1962 — Ужасный барон — Барон (также продюсер).
 1963 — Проклятье плакальщицы — Хайме (также продюсер).

В титрах не указан 
 1993 — Память мексиканского кино

Продюсер 
 1961 — Мир вампиров
 1962 — Зеркало ведьмы
 1963 — Моя жизнь — песня
 1968 — Валентин из Сьерры

Режиссёр 
 1970 — Белые розы для моей чёрной сестры
 1972 — Честная женщина
 1982 — Нет повести печальнее
 1984 — Никогда больше
 1988 — Я хотела быть мужчиной

Примечания

Ссылки 

Умершие от болезни Альцгеймера
Киноактёры Мексики